Ànwar el-Sadat polític i militar egipci
 Ànwar al-Din Muhàmmad Khan nabab d'Arcot

En la seva variant turca i albanesa, Enver:

 Enver Paşa, polític i militar turc
 Enver Hoxha, polític albanès
 Enver Hadžihasanović, militar bosnià

Vegeu també 
 Ànwar (nom)